Namatjira steht für:

 Namatjira (Gattung), eine Heuschreckengattung
 Namatjira Drive, Touristenstrasse im Northern Territory Australiens

Namtjira ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Namatjira (1902–1959), australischer Maler und Künstler vom Stamm der Arrernte